Фулинь — личное имя третьего маньчжурского императора династии Цин с девизом правления «Шуньчжи» (Благоприятное правление) (1643—1661)
 Фулинь () — община в уезде Шокшон, город Ханой, Вьетнам.
 Фулинь () — община в уезде Висюен, провинция Хазянг, Вьетнам.
 Китайское название Византии (拂菻)
 Фулин (певица) — турецкая певица

См. также 
 Дацинь